Quincuagésima es la denominación del cincuenta como número ordinal en femenino singular. En ese sentido, es el número que sigue a cuadragésima novena (o cuadragésimanovena) y precede a quincuagésima primera (o quincuagésimaprimera).

Quincuagésima es el domingo anterior al miércoles de ceniza, que marca el inicio del período de Cuaresma en el catolicismo. Su nombre proviene de que se celebra cincuenta días antes de la Pascua de Resurrección.

Referencias